Александр Михайлович Коровин (род. 9 ноября 1936) — советский военачальник, контр-адмирал, Начальник Киевского высшего военно-морского политического училища (1985—1992-е годы).

Биография 
Родился в семье рабочих в совхозе-заводе «Эфиронос», Киргизская ССР (ныне — Панфиловский район (Киргизия)). Окончил среднюю школу в 1952 году.
 В Вооруженных силах СССР с 1955 года. С сентября стрелок, писарь строевого отдела, с июля 1957 г. — старшина авиаэскадрильи 72-го отдельного истребительного авиационного полка Полярной дивизии ПВО Северного военного округа. 1958—1961 гг. — курсант Военно-морского политического училища им. А. А. Жданова, с октября 1959 г. — факультета политсостава ВВМУ им. М. В. Фрунзе. Сентябрь 1961 г. — декабрь 1962 г. — начальник матросского клуба 4-го морского радиоотряда Тихоокеанского флота. 1962—1964 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ 140-го узла связи; с декабря 1964 г. — секретарь комитета комсомола штаба и управлений Тихоокеанского флота.
 1966—1970 гг. — слушатель Военно-политической академии им. В. И. Ленина. 1970—1974 гг.: с июня — заместитель по политчасти командира большой ракетной подводной лодки «К-107» проекта 629, 16-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Северного флота, с декабря 1973 г., после перехода Северным морским путем на Дальний Восток, — в составе Тихоокеанского флота.
Допущен к самостоятельному управлению ракетной дизельной подводной лодкой. 1974—1976 гг. — заместитель начальника политотдела 6-й эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота.
 1976—1981 гг.: с мая — старший инструктор, с июня 1978 г. — заместитель начальника отдела кадров ВМФ, ВВС и ПВО Управления кадров Главного политуправления Советской армии и Военно-морского флота.
 Февраль 1981 г. — ноябрь 1982 г. — начальник политотдела — заместитель по политчасти командира 9-й эскадры подводных лодок Северного флота. Участник дальних походов для решения задач боевой службы в Тихом и Атлантическом океанах.
 1982—1985 гг. — 1-й заместитель начальника Политического управления Северного флота.
 1985—1992 гг. — начальник Киевского высшего военно-морского политического училища.
В 1985 году после назначения начальником Киевского высшего военно-морского политического училища. Приказом ГК ВМФ был назначен старшим морским начальником Киевского гарнизона.

С 7 мая 1986 г. — контр-адмирал.

Более 20 лет возглавляет Центральный шахматный клуб Вооруженных Сил Украины.

Награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III ст., медалями.

С 1992 г. — в запасе.

Источники 
 Барсуков И. И., Йолтуховский В. М., Кондрашов А. В. Адмиралы и генералы Военно-Морского Флота. Руководители структур политической и воспитательной работы. Биографические хроники (1917—2013). — М.: Клуб адмиралов. Кучково поле, 2014. — 432 с. — С.189
 Коровин А. М, Олейник Г. И., Бондаренко А. И., Шмаков В. В, Шведков О. К, Шабовта С. Б, Шмаков Н. В, Гусев Ю. В, Савин Б. И. Дорога на флот — КВВМПУ 50 лет. — Харьков: Типография «ФОРУМ ДРУК», 2016. — 592 с. — ISBN 978-617-619-037-0. — С. 104.

Контр-адмиралы (СССР)
Начальники военных вузов СССР
Шахматисты СССР